Долгово — деревня в Островском районе Костромской области России, входит в состав Адищевского сельского поселения.

История 
Рядом была усадьба, принадлежавшая И. Ф. Свиньину, небогатому помещику, служившему в 1812 г. в костромском ополчении. По наследству Долгово перешло к Ф. Н. Хомутову, чья дочь Наталья Федоровна была замужем за Аракчеевым.

Сейчас в деревне около 4-х жилых домов. За небольшой речкой Долгушей имеется старая школа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Костромская область)